Острого́рка — село в составе городского округа город Лермонтов Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 130 км.

Восточнее села расположена гора Острая.

История 
Населённый пункт основан в 1925 году как хутор Острогорский.

В соответствии с постановлением Совета министров СССР от 20 октября 1947 года № 3589, от кургана Мирзоева (высота 603,1 м) до юго-восточной окраины посёлка Острогорка была установлена северная граница округа санитарной охраны курорта Ессентуки, а от юго-восточной окраины посёлка Острогорка на юго-запад к восточному подножью горы Шелудивой и далее к восточной окраине посёлка Виноградные сады — восточная граница.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения Острогорки преобладают русские (88 %).

Религия 
В селе имеется храм честь великомученика Георгия Победоносца (с 1991 года располагался в здании бывшего дома культуры города Лермонтова; 11 августа 2005 года на том же месте был заложен новый храм, в котором в 2009 году состоялось первое богослужение).

Памятники 
На окраине населённого пункта расположен памятник истории местного значения «Могила неизвестного советского солдата, погибшего в борьбе с фашистами» (1942, 1950 годы).

Примечания

Ссылки 
 Вести. Острогорка. Дожди
 

Населённые пункты Ставропольского края
Городской округ город Лермонтов